Matamoscas puede referirse a:

Amanita muscaria, especie de un hongo.
Dittrichia viscosa, especie de una planta farógena.
Matamoscas (instrumento manual), instrumento manual para golpear y atrapar moscas, mosquitos y otros insectos.